personen met de naam Grotefend:

Friedrich August Grotefend (1798-1836), Duits filoloog
Georg Friedrich Grotefend, (1775-1853), Duits taalkundige en eerste ontcijferaar van het spijkerschrift, grootvader van Hermann Grotefend en naamgever van het Grotefend-Gymnasium Münden
Hermann Grotefend, (1845-1931), Duits geschiedkundige en samensteller van het Taschenbuch der Zeitrechnung
Karl Ludwig Grotefend (1807-1874), Duits geschiedkundige en numismaat